«Lungs» () — дебютний студійний альбом британського інді-гурту Florence and the Machine. В Британії реліз відбувся 3 липня 2009.

Список пісень

Between Two Lungs

Чарти

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Florence and the Machine
Дебютні альбоми 2009
Альбоми Island Records
Англомовні музичні альбоми